Сезон 1940 року у групі «А» чемпіонату СРСР з футболу — шосте в історії змагання у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 2 травня по 17 листопада 1940 року. Турнір відбувався у два кола.

Участь у змаганні, як і попереднього сезону, узяли 14 команд. Замість ленінградського «Електрика» та одеського «Динамо», які вибули до Групи «Б», підвищення у класі перед початком сезону отримали московська команда «Крила Рад» та тбіліський «Локомотив». Остання команда, втім, відіграла лише 20 турів, за результатами яких набрала 8 турнірних очок, після чого у вересні була виключена з числа учасників турніру «рішенням секретаріату Всесоюзної центральної ради профспілок за «низькі технічні результати». Результати усіх матчів за участі цієї команди були анульовані.

Чемпіоном СРСР з футболу 1940 року втретє в історії стало московське «Динамо», наздогнавши за цим показником інший московський клуб, «Спартак».

Підсумкова таблиця 

Результати матчів
 «Металург» (Москва) — «Динамо» (Тбілісі) 2:3
 «Трактор» (Сталінград) — «Локомотив» (Москва) 2:1
 «Локомотив» (Тбілісі) — «Крила Рад» (Москва) 1:1

були опротестовані, а матчі проведені повторно.

Бомбардири 
 21 — Сергій Соловйов («Динамо» М), Григорій Федотов (ЦБЧА)
 15 — Микола Дементьєв («Динамо» М) 
 14 — Пономарьов («Трактор»)
 13 — Гайоз Джеджелава («Динамо» Тб), Павло Корнілов («Спартак» М), Михайло Семичастний («Динамо» М), Віктор Семенов («Спартак» М) 
 12 — Борис Пайчадзе («Динамо» Тб) 
 11 — Віктор Бережний («Динамо» Тб)

Ігри, голи 
Особиста статистика гравців з команд — лідерів чемпіонату і представників України.

Результати матчів

Примітки

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Історія та статистика українського футболу

40
СРСР